Krajkowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Krajkowo, un village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Krajkowo, un village de la powiat de Płock 
 Krajkowo, un village de la powiat de Płońsk